Niemiec (literalmente, «Alemán») es un apellido polaco. Puede referirse a:
 Adam Niemiec (n. 1947), baloncestista polaco;
 Przemysław Niemiec (n. 1980), ciclista polaco;
 Szymon Niemiec (n. 1977), político y activista LGBT polaco.